Bugrov je priimek več oseb:
 Fjodor Jakovljevič Bugrov, sovjetski general
 Vitalij Ivanovič Bugrov, ruski književnik
 Dimitrij Ivanovič Bugrov, ruski znanstvenik

Ruski priimki